Las Gracias hace referencia a varios artículos:

Mitología 

Las Tres Gracias. En la mitología griega, son las compañeras de Afrodita, las llamadas Cárites, que son: Aglaya (‘Belleza’), Eufrósine (‘Júbilo’) y Talia (‘Floreciente’).

Pintura 

Las Gracias (Rafael), obra de Rafael Sanzio, inspirado en la Cárites (Las Tres Gracias), el séquito de la diosa Afrodita
Las tres Gracias (Rubens), obra de Peter Paul Rubens, cuya inspiración es la misma del mencionado ítem anterior.

Leyes

Las Gracias (Irlanda), reformas judiciales que trataron de implementar los católicos en Irlanda.